Drastamates foi um oficial eunuco do , ativo no tempo do rei   ou  .

Vida 

Era eunuco e serviu como mardepetes sob Tigranes e Ársaces. Para Fausto, era leal e amado osticano que possuía grande principado e honra. Foi incumbido com a missão de proteger os tesouros reais nos fortes de Anglo em Ingilena e Babila em Sofena. Seu coxim (assento) também era maior do que aquele de todos os outros nacarares. Por sua relevância, quando Ársaces foi capturado em 368 pelo xá  , Drastamates foi levado junto. No Império Sassânida, lutou junto dos persas na guerra contra o Império Cuchana, na qual salvou Sapor de ser morto quando foi cercado pelo inimigo e matou muitos cuchanas, trazendo a cabeça de vários campeões diante do xá. Ao retornarem ao Assuristão, onde a capital Ctesifonte estava localizada, Sapor disse-lhe que podia pedir o que quisesse e Drastamates teria retrucado:

Embora julgando ser um pedido incomum perante a lei imperial, Sapor consentiu e lhe entregou guarda costas (pustipano) e uma epístola com o selo real para lhe permitir entrar na fortaleza onde Ársaces estava preso no Cuzestão. Ele soltou Ársaces das algemas de ferro nas mãos e pés e nas correntes do pescoço. Lavou a cabeça e o corpo, vestiu-o com um manto nobre, sentou-se em um sofá e reclinou-o. Diante dele, colocou comida condizente com reis e vinho, segundo o costume real. Reviveu e consolou-o e o fez feliz com menestréis. Na hora da sobremesa, colocou diante dele frutas, maçãs, pepinos e guloseimas para comer e deu-lhe uma faca para descascar e comer o que queria. Drastamates o estimulou muito, levantando e consolando-o. Mas quando Ársaces ficou embriagado, lamentou sua situação e enfiou a faca em seu próprio coração. Quando Drastamates viu isto, agarrou a mesma faca e apunhalou-se, falecendo junto do rei.

Bibliografia 

 

Mardepetes
Oficiais de Tigranes VII
Oficiais de Ársaces II da Armênia
Eunucos do Reino da Armênia (Antiguidade)
Armênios do século IV